Гранд-Тер (Гваделупа)
 Гранд-Тер (Кергелен)
 Гранд-Тер (Майотта)
 Гранд-Тер (Новая Каледония)